Janiszki (okręg szawelski)
 Janiszki (okręg uciański)
 Janiszki (okręg wileński)
 Janiszki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.